Клуни () — фамилия. Известные носители:
 Клуни, Амаль (род. 1978) — британская юристка ливанского происхождения.
 Клуни, Джордж (род. 1961) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Клуни, Мишель (род. 1969) — американская актриса и танцовщица.
 Клуни, Ник (род. 1934) — американский журналист и телеведущий.
 Клуни, Розмари (1928—2002) — американская эстрадная певица и актриса. Тётка актёра Джорджа Клуни.
 Клуни, Фрэнсис Ксавиер (род. 1950) — римско-католический священник-иезуит, теолог.